Salvian bezeichnet:
 Salvian von Marseille (Salvianus; ~400–~475), christlicher Kirchenvater und Schriftsteller
 Dave Salvian (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler